Персонифицированный Бог — божество, которое может быть соотнесено с личностью, в отличие от «деперсонифицированной силы», такой как Абсолют, абсолютный дух, абсолютная идея.

В священных книгах авраамических религий Бог описывается как личность, говорящая от первого лица, проявляющая эмоции, такие как гнев или гордость, и время от времени появляющийся в антропоморфном облике. Например, в Пятикнижии Бог говорит с пророками, обладает волей, эмоциями (гнев, горе, счастье), намерениями и другими чертами, характерными для человеческой личности.

Личные отношения с Богом похожи на отношения с людьми, например, с отцом (Бог Отец), как в христианстве, или с другом, как в суфизме.

Опрос, проведённый в 2008 году исследовательским центром Pew Research Center, показал, что 60 % взрослых американцев верят в персонифицированного Бога и 25 % — в бога как «безличную силу».

См. также 
 Бог
 Теизм
 Атеизм
 Bhakti movement
 Bhakti yoga
 Ishta Deva
 Thomas Jay Oord on God as relational person.

Примечания

Ссылки

Христианство 
 The Holy Spirit - A Person or Power? 
 [christianity.about.com/od/topicalbiblestudies/a/whoisholyspirit_2.htm Who is the Holy Spirit?] 

Бог
Богословие
Концепции Бога
Религиозная философия